Wailer peut désigner :
 la traduction anglaise du nom << gémisseur >>, d'après le verbe to wail ;
 , nom de plusieurs groupes de musique.

Patronyme 

 Bunny Wailer (1947-2021), auteur-compositeur-interprète jamaïcain.
Patronyme anglais